Steffen Jürgens ist der Name folgender Personen:

* Steffen Jürgens (Schauspieler) (* 1967), deutscher Schauspieler
 Steffen Jürgens (Sänger) (* 1968), deutscher Schlagersänger